Krasne puede referirse a:
Krasne, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Krasne, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Krasne, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).
Krasne, localidad del Raión de Krasnodon, en el óblast de Lugansk (Ucrania).